Pierre Fortin (1823-1888), homme politique canadien.
 Pierre Fortin (1944-), économiste québécois.